Приз самому агрессивному гонщику Джиро д’Италия () разыгрывается в рамках Джиро с 2001 года. Победитель определяется по сумме очков, набранных на финишах этапов, на промежуточных финишах и на горных вершинах.

История 
Приз самому агрессивному гонщику впервые появился на Джиро д’Италия в 2001 году. В отличие от Тур де Франс и Вуэльты, где самый агрессивный гонщик определяется решением жюри на Джиро существуют специальные очки агрессивности, которые распределяются следующим образом:

Самые агрессивные гонщики Джиро

Примечания 

Джиро д’Италия